Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Jairo Velasco, Jr. che hanno battuto in finale Scott Humphries e Peter Nyborg 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Jeff Tarango /  Jack Waite (semifinali)
Assente

 Tomás Carbonell /  Javier Sánchez (primo turno)
 Scott Humphries /  Peter Nyborg (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1999